Кынчев () — болгарская фамилия; имеет женскую форму Кынчева.
 Кынчев, Ангел (1850—1872) — болгарский революционер
 Кынчев, Васил (1862—1902) — болгарский географ, педагог и политический деятель.
 Кынчев, Лило (в монашестве Анфим; 1854—1914) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Тырновский.